! O